Bleckhornsparken kan syfta på:

Stora Blecktornsparken – park på Södermalm
Lilla Blecktornsparken – park på Södermalm